

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 24
 Dziadówki – część miasta Jędrzejów
 Dziadówki – część wsi Januszowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Dziadówki – część wsi Miłocice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Dziadówki – część wsi Uniejów-Kolonia w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Charsznica
 Dziadówki – część wsi Czaple Wielkie w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza
 Dziadówki – część wsi Kalina Mała w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Dziadówki – część wsi Komorów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Dziadówki – część wsi Przesławice w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Dziadówki – część wsi Pstroszyce Pierwsze w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Dziadówki – część wsi Strzeżów Drugi w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów 
 Dziadówki – część wsi Wiśniowa w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce
 Dziadówki – część wsi Koryczany w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec 
 Dziadówki – część wsi Łany Średnie w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Dziadówki – kolonia wsi Lasków w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Dziadówki – przysiółek wsi Łączyn w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Dziadówki – kolonia wsi Potok Wielki w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów 
 Dziadówki – część wsi Lasochów w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Dziadówki – kolonia wsi Leśnica w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Dziadówki – kolonia wsi Mniszek w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Dziadówki – część wsi Żarczyce Małe w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Dziadówki – część wsi Nawarzyce w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Dziadówki – przysiółek wsi Cieśle w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Dziadówki – część wsi Bebelno-Wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Dziadówki – część wsi Danków Mały w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa

Inne 
 Dziadówki – przystanek kolejowy we wsi Pstroszyce Pierwsze